Gollenberg kan syfta på:

Polen 
 Gollenberg – tyskt namn på en ort nära Sławno, se Chełmno Słowieńskie
 Gollenberg – tyskt namn på ett berg nära Koszalin, se  Góra Chełmska

Tyskland 
 Gollenberg, Havelland, kommun i Landkreis Havelland, Brandenburg.
 Gollenberg (berg) – ett berg som givit kommunen dess namn och var platsen för Otto Lilienthals tidiga glidflygexperiment.
 Gollenberg, Birkenfeld – en kommun i Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz.
 Gollenberg (höjd) – en höjd i Landkreis Südliche Weinstrasse, Rheinland-Pfalz.